Hrach ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Hrach (1862–1946), österreichischer Architekt
 Dora Hrach (1889–1960), österreichische Balletttänzerin und Schauspielerin beim Stummfilm